Bedrijf
 Brouwerij Declercq, voormalige Belgische brouwerij

Personen met de achternaam Declercq
 Adolphe Declercq, Belgisch advocaat en politicus
 Aza Declercq, Belgisch actrice
 Benjamin Declercq, Belgisch wielrenner
 Frederik Declercq, Belgisch voetballer
 Germain Declercq, Belgisch politicus
 Gilbert Declercq, Belgisch schilder, tekenaar, illustrator en stripauteur
 Karel Declercq, Belgisch cabaretier
 Kris Declercq, Belgisch politicus
 Maryse Declercq-Robert, Belgisch politica
 Nico Declercq, Belgisch natuurkundige
 Raf Declercq, Belgisch politicus
 Roger Declercq, Belgisch politicus
 Staf Declercq, Belgisch politicus
 Tijl Declercq, Belgisch syndicalist en politicus
 Tim Declercq, Belgisch wielrenner
 Veerle Declercq, Belgisch politica

Sport
 Declercq Stortbeton Waregem BC, Belgische basketbalclub

Zie ook 
 De Clercq (doorverwijspagina)

Nederlandse of Vlaamse achternaam